USS Monterey — название нескольких кораблей ВМФ США: USS Monterey (1862) — винтовой буксир, работавший в бухте Сан-Франциско с 1863 по 1892 годы.
 USS Monterey (BM-6) — океанский монитор; на службе с 1893 по 1921 годы.
 USS Monterey (CVL-26) — лёгкий авианосец времён Второй мировой войны. На службе с 1943 по 1956 годы.
 USS Monterey (CG-61) — ракетный крейсер типа «Тикондерога»; на службе с 1990 года по настоящее время (2012 год).
 SS Monterey — океанский лайнер, в годы Второй мировой войны использовавшийся как войсковой транспорт; затонул в 2000 году.